Richenza de Northeim (h. 1087/1089 - 10 de junio de 1141) fue miembro de la familia de los condes de Northeim. Richenza se convirtió por matrimonio en duquesa de Sajonia (desde 1106), reina de Romanos (desde 1125) y Emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico (desde 1133).

Biografía
Richenza nació entre el 1087 y el 1089, hija de Enrique el Gordo de Northeim (m. 1101) y Gertrudis de Brunswick (h. 1060-9 de diciembre de 1117), noble perteneciente a la dinastía sajona de los brunónidas.

Alrededor del año 1100 Richenza se casó con Lotario de Süpplingenburg, que se convirtió en duque de Sajonia en el año 1106. En 1125 Lotario ascendió al trono de Alemania.

A la muerte del papa Honorio II en 1130, luchas internas llevaron a la elección del papa Inocencio II y del antipapa Anacleto II. Ambos ofrecieron a Lotario la corona de emperador a cambio de apoyo a su causa. Lotario, por influencia de Bernardo de Claraval, optó por Inocencio, que al poco regresó a Roma para sentarse en el trono de San Pedro. Richenza intervino activamente en su reinado, lo que se refleja en sus actividades durante el cisma papal de 1130, y su papel como intermediaria entre su esposo y sus rivales, Conrado III de Alemania y Federico II, duque de Suabia. En 1136-37, presidió audiencias en la corte. El único descendiente con Lotario que sobrevivió fue Gertrudis de Süpplingenburg, nacida en  1115, 15 años después del matrimonio de sus padres, se casó en 1127 con Enrique, duque de Baviera (m. 1139). Esto llevó a que tanto las tierras de Northeim como las de los brunónidas terminaran en manos de la dinastía güelfa.

Lotario murió en 1137, y Richenza rápidamente se movió para asegurar que las tierras de Sajonia fuesen a parar a manos de su yerno Enrique. En Pentecostés del año siguiente, sin embargo, una delegación de príncipes sajones se reunieron en Bamberg para elegir a Conrado III que sucedió a Lotario como emperador. Enrique murió poco después, en el otoño de 1139.  Richenza luchó duramente por la herencia de su nieto, el futuro Enrique el León, cuidando de su educación, y presionando para que se le reconociera como heredero del ducado de Sajonia. Enrique fue elegido duque, por fin, en 1142; su madre Gertrudis gobernó como regente hasta su mayoría de edad.  

Richenza no vivió para ver a su nieto como sucesor en el ducado. Murió el 10 de junio de 1141 y está enterrada cerca de su esposo y Enrique el Orgulloso en la catedral de Königslutter am Elm. Entre los objetos de su tumba se encuentra una corona simple y elegante.

Linaje

Enlaces externos 

 (en alemán) genealogie-mittelalter.de

Consortes de Borgoña
Emperatrices consortes del Sacro Imperio del siglo XII
Reinas consortes de Italia
Brunónidas
Alemanas del siglo XII